Барилоче:
 Барилоче (горнолыжный курорт) — горнолыжный курорт на горе Катедраль, близ аргентинского города Сан-Карлос-де-Барилоче 
 Барилоче (департамент) — департамент в Аргентине в составе провинции Рио-Негро